Henriette de France (1609-1669), dernier enfant d'Henri IV de France et reine d'Angleterre
Henriette de France (1727-1752), deuxième fille de Louis XV